Valtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (9,04 ha)
Lill-Valtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,05 ha)
Stor-Valtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,1 ha)
Valtjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,67 ha)
Kolås-Valtjärnen, sjö i Åre kommun,  (7,4 ha)
Lill-Valtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (7,6 ha)
Stor-Valtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (47,2 ha)
Valtjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Valtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706401-136734), sjö i Åre kommun, 
Valtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707550-133103), sjö i Åre kommun, 
Valtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707556-133703), sjö i Åre kommun,  (7,44 ha)
Valtjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,54 ha)
Valtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,54 ha)
Valtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Valtjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,  (24,5 ha)

Se även
Valltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn